Тони Рибас (, род. 13 июня 1975 года, Барселона, Испания) — испанский порноактёр и режиссёр.

Биография и карьера 
Карьеру порноактёра начал в 1997 году, режиссёра — в 2001 году. Он был женат на порноактрисе Софи Эванс, с которой развелся в 2005 году, и порноактрисе Асе Акире — в браке с 29 декабря 2012 года по 2017 год. Одна из его известных работ — роль Максимуса в порнофильме «Личный гладиатор».

По состоянию на 2014 год, Тони Рибас снялся в 820 и срежиссировал 104 порнофильма.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры Испании
Порнорежиссёры по алфавиту
Члены Зала славы AVN